Le pôle universitaire de Vesoul est un campus situé dans l'agglomération de Vesoul, en Haute-Saône. Le pôle est composé de deux établissements d'enseignement supérieur : un institut universitaire de technologie (IUT) et un institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE), qui propose des formations allant du bac+2 au bac+5. Il fait partie de l'université de Franche-Comté.

Le pôle a été créé le  et résulte d'un regroupement au sein d'un même site géographique de l'IUT (déjà présent depuis 1988) et de l'INSPE (ajouté en 2015). Il compte environ 400 étudiants chaque année.

Localisation 
Le campus est situé 4 avenue des Rives du Lac, à Vaivre-et-Montoille, à proximité de Vesoul, au centre du département de la Haute-Saône. Le site universitaire se trouve non loin de l'usine Stellantis, du parc aquatique du Ludolac et du lac de Vesoul - Vaivre.

Le site est desservie par la ligne 3 et également par le D4 du réseau de transport en commun Vbus.

Historique 
Le , l'institut universitaire de technologie Besançon-Vesoul (fondé en 1967) ouvre une antenne à Vesoul. A l'ouverture, l'antenne de Vesoul de l'IUT ne compte qu'un département : la génie industrielle et maintenance (GIM).

Durant les années 1990, l'IUT ouvre deux nouveaux départements : la Gestion logistique et transport (GLT), en 1992 puis l'Hygiène, sécurité, environnement (HSE), 1997.

En , l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Vesoul, nouvellement créé en succédant à l'institut universitaire de formation des maîtres de Vesoul qui était localisé dans le quartier du Montmarin, s'installa dans les locaux de l'IUT de Vesoul. Les structures de l'IUT se mutualisent avec celles de l'INSPE et certains étudiants des deux écoles partages alors les mêmes salles de classes. Pour un gain de place évident et une meilleure qualité des structures, une profonde réfection du site est opérée de  à mi-. Une phase de rénovation des bâtiments est commencée en changeant les vitrages et en améliorant l'isolation des façades de l'IUT puis une phase d'extension des locaux de  aux normes bâtiment basse consommation suit. L'ensemble fut renommé « pôle universitaire de Vesoul » et inauguré le . Le coût total des rénovations s'élève à .

Le pôle compte dorénavant chaque année environ , environ 350 pour l'IUT et 50 pour l'INSPE.

Écoles et formations 
Le campus comprend deux établissements, tous appartenant à l'université de Franche-Comté

IUT 
L'institut universitaire de technologie prépare à 3 diplômes universitaire de technologie :
 Diplôme universitaire de technologie - Gestion logistique et transport
 Diplôme universitaire de technologie - Génie industriel et maintenance
 Diplôme universitaire de technologie - Hygiène, sécurité, environnement

L'école propose également 5 licences professionnelles :
 Licence professionnelle - Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 
Spécialité maintenance plasturgie et éco-plasturgie
Spécialité maintenance et énergétique
 Licence professionnelle - Logistique et transports internationaux
Spécialité distribution et transports internationaux
 Licence professionnelle - Logistique et pilotage des flux
Spécialité management de la logistique interne
 Licence professionnelle - Sécurité des biens et des personnes
Spécialité prévention des risques professionnels et environnementaux

INSPE 
L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation propose un seul master : 
 Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF)  degré - Professeur des Écoles

Structures 
Le campus comprend entre autres plusieurs structures :
 salles informatiques en libre-service
 bibliothèque universitaire et sa salle de travail à disposition
 amphithéâtre de 150 places
 salle de visioconférence
 laboratoire de langues
 gymnase

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Université de Franche-Comté
 Université en France
 Études supérieures en France

Liens externes 
 Site officiel
 Site de l'université de Franche-Comté

Campus en France
Université de Franche-Comté
Enseignement supérieur en Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Enseignement à Vesoul